Guagua Centros es un proyecto de inversión social para el desarrollo de la primera infancia más vulnerable de la ciudad de Quito. Durante la administración del alcalde Mauricio Rodas, se creó el proyecto de 200 Guagua Centros, que fueron planificados y son ejecutados por la Unidad Patronato Municipal San José, a cargo de la Ing. María Fernanda Pacheco, esposa del alcalde Rodas y Presidenta Ad Honorem, desde mayo de 2014 a hasta mayo de 2019.

Son espacios destinados al cuidado integral de la niñez quiteña (de 1 a 5 años) en situación de vulnerabilidad, que cuentan con infraestructura de calidad, equipo altamente capacitado y cuatro momentos de alimentación diaria. Este servicio gratuito aumentó en más 800% la atención a la niñez en Quito, pasando de apenas 17 centros infantiles creados en 30 años de anteriores administraciones municipales, a 217 en total para el beneficio de barrios y zonas más alejadas de la ciudad. Actualmente, más de 12.000 niños, niñas y sus familias forman parte de este proyecto, y se han creado 1.452 plazas de empleo directo.

En un estudio reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se determinó que el 78% de sus usuarios superó la desnutrición crónica, el 83,6% tiene un estado nutricional acorde a la edad, el 91% está libre de anemia, y el 92% presentaron mejores habilidades, destrezas y capacidades, en relación con usuarios de centros infantiles privados de la ciudad, resultados positivos tomando en cuenta el entorno económico y social de sus usuarios.

La comunidad educativa creada en torno al proyecto social más grande de Quito, liderado por Mauricio Rodas, conformada por los padres, madres y familiares de niños y niñas; directivos y personal docente de los centros; junto al capital humano del Patronato San José manejado por María Fernanda Pacheco, han generado iniciativas de responsabilidad social con importantes beneficios para este proyecto y para la ciudad, como es el caso del reciclaje de aceite usado para financiar libros y material educativo para los Guagua Centros, sin carácter de asistencialismo.
Asimismo, este proyecto contempla dos centros para niños con discapacidad, a cargo de un equipo altamente calificado en Terapia ocupacional, instalaciones adecuadas para caninoterapia (Zooterapia) y áreas lúdicas de arena y agua, entre otros.

La inversión social de este proyecto ronda los 14 millones de dólares anuales, y por cada niños se invierte 162,5 dólares mensuales, que se dividen en 135 centros en áreas urbanas y 65 en zonas rurales.

Como parte esencial del desarrollo infantil, el Patronato San José ha inaugurado recientemente dos Guaguatecas en el norte y sur de la ciudad en un evento al cual asistieron Mauricio Rodas y María Fernanda Pacheco donde mencionaron inaugurar una nueva iniciativa para fomentar la lectura en la infancia de la ciudad. Son espacios lúdicos, gratuitos y comunitarios para fomentar la lectura en familia.

Referencias 

Asistencia social
Cuidado de la infancia
Derechos del niño